El Rio kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Río (ort), Veracruz, Tantima,

USA 

 El Rio, Kalifornien, ort, Ventura County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar